1985 Голяма награда на Германия е 33-то за Голямата награда на Германия и девети кръг от сезон 1985 във Формула 1, провежда се на 4 август 1985 година на пистата Нюрбургринг близо до град Нюрбург, Германия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Германия